San Bartolo Aguas Calientes, municipi en el departament de Totonicapán (Guatemala)
 San Bartolo Coyotepec, municipi de l'estat d'Oaxaca (Mèxic)
 Districte de San Bartolo, districte de la Província de Lima (Perú)